Balogh Alex (Sátoraljaújhely, 1996. augusztus 9. –) magyar labdarúgó, aki jelenleg a Cigánd SE csapatában szerepel kölcsönben a Diósgyőri VTK együttesétől.

Pályafutása

Statisztika

Sikerei, díjai 
 Diósgyőri VTK:
 Magyar ligakupa: 2013-14

Jegyzetek

További információk 
 Adatlapja a dvtk.eu-n
 Profilja a mlsz.hu-n
 Profilja a hlsz.hu-n
 Statisztikája a transfermarkt.com-on

Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A DVTK labdarúgói
1996-ban született személyek
Élő személyek